Вуди — многозначное понятие:

 Вуди — уменьшительная форма мужского имени Вудроу (), также распространённое прозвище.
 Вуди — один из Парасельских островов в Южно-Китайском море.
 Шериф Вуди — персонаж и главный герой серии мультфильмов «История игрушек».
 Вуди Вудпекер — дятел, мультипликационный персонаж.
 «Вуди Вудпекер» — первый мультфильм в серии фильмов с Дятлом Вуди.
 Вуди Крик — город на западе США, в штате Колорадо.